Quelle famille ! (série télévisée, 1965).
 Quelle famille ! (série télévisée, 1969).
 Quelle famille, pièce de théâtre de 1988.
 Ah ! Quelle famille (série télévisée, 1971).